Groß Wersmeningken ist der frühere deutsche Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland:

 Groß Wersmeningken, heute Belkino (Kaliningrad, Krasnosnamensk)
 Groß Wersmeningken, heute Sarja (Kaliningrad)